Бори́с Гончаро́в: Гончаров, Борис Павлович (1926—2007) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Примечания